Dino Manuzzi – dirigente sportivo e imprenditore italiano
Giuseppe Manuzzi – letterato italiano
Luciano Manuzzi – regista e sceneggiatore italiano
Roberto Manuzzi – sassofonista italiano